

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nel concorso a squadre.
  a  negli attrezzi a squadre.

Collegamenti esterni 
 

Ginnasti sovietici